Tiu bezeichnet:
Eine Namensform des germanischen Gottes Tyr
Einen altägyptischen König, siehe Tiu (König)

TIU steht für:
 Flughafen von Timaru auf Neuseeland, der 1982 in Richard Pearse Airport umbenannt wurde (IATA-Code)
 Tennis Integrity Unit, eine Organisation zur Ermittlung von Spielmanipulationen im professionellen Tennissport
 TIU (Band), grönländische Band

TIU